А́рістов () — російське прізвище, в Україні часом використовують написання Аристов. Жіноча форма — Арістова.

Відомі носії 

 Василь Михайлович Арістов (1898—1962) — російський радянський актор і режисер, народний артист УРСР (з 1946).
 Віктор Олександрович Арістов (1938—2023) — радянський футболіст
 Іван Олександрович Аристов (1906—1997) — інженер-конструктор бронетанкової техніки.
 Микола Якович Аристов (1834—1882) — російський історик.
 Федір Федорович Арістов (1888—1932) — російський вчений-славіст, літературознавець, історик, етнограф.
 Юрій Юрійович Арістов ( 1975) — український підприємець, генеральний директор ТОВ «АТЛАНТІК-ЮММА», кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

Див. також 
 Вулиця Арістова